Rogue River může být:

 Rogue River (přítok Grand River) – řeka v Michiganu ve Spojených státech amerických
 Rogue River (přítok Tichého oceánu) – řeka v Oregonu ve Spojených státech amerických
 Rogue River (přítok South Yamhill River) – řeka v Oregonu ve Spojených státech amerických
 Rogue River (město) – město v Oregonu ve Spojených státech amerických